Григорьев, Иван Васильевич:
 Григорьев, Иван Васильевич (1904—1939) — старший лейтенант государственной безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Григорьев, Иван Васильевич (1933—2014) — советский и российский организатор агропромышленного производства, директор госплемзавода, Герой Социалистического Труда.
 Григорьев, Иван Васильевич (род. 1989) — российский легкоатлет.